L'attention est la faculté de l'esprit de se consacrer à un objet.
 Économie de l'attention
 Gestion de l'attention

Musique 
 Attention, une chanson de Vilija Matačiūnaitė représentant la Lituanie au concours Eurovision de la chanson 2014.
 Attention, un single du chanteur américain Charlie Puth sorti le .
 Attention, une chanson de la chanteuse norvégienne Ulrikke Brandstorp (2020).